Diese Episodenliste enthält alle Episoden der österreichischen Kriminalserie SOKO Kitzbühel, sortiert nach der Erstausstrahlung. Die Fernsehserie umfasst insgesamt 20 Staffeln mit 263 Episoden.

Übersicht

Staffel 1 
Die Erstausstrahlung der ersten Staffel war vom 15. November bis zum 27. Dezember 2001 auf dem österreichischen Fernsehsender ORF eins zu sehen.

Staffel 2 
Die Erstausstrahlung der zweiten Staffel war vom 19. November 2002 bis zum 25. Februar 2003 auf dem österreichischen Fernsehsender ORF eins zu sehen.

Staffel 3 
Die Erstausstrahlung der dritten Staffel war vom 6. Jänner bis zum 13. April 2004 auf dem österreichischen Fernsehsender ORF eins zu sehen.

Staffel 4 
Die Erstausstrahlung der vierten Staffel war vom 1. Februar bis zum 14. Juni 2005 auf dem österreichischen Fernsehsender ORF eins zu sehen.

Staffel 5 
Die Erstausstrahlung der fünften Staffel war vom 6. November bis zum 25. April 2006 auf dem österreichischen Fernsehsender ORF eins zu sehen.

Staffel 6 
Die Erstausstrahlung der sechsten Staffel war vom 7. November 2006 bis zum 3. April 2007 auf dem österreichischen Fernsehsender ORF eins zu sehen.

Staffel 7 
Die Erstausstrahlung der siebten Staffel war vom 8. Jänner bis zum 6. Mai 2008 auf dem österreichischen Fernsehsender ORF eins zu sehen.

Staffel 8 
Die Erstausstrahlung der achten Staffel war vom 13. Jänner bis zum 15. April 2009 auf dem österreichischen Fernsehsender ORF eins zu sehen.

Staffel 9 
Die Erstausstrahlung der neunten Staffel war vom 27. April bis zum 3. August 2010 auf dem österreichischen Fernsehsender ORF eins zu sehen.

Staffel 10 
Die Erstausstrahlung der zehnten Staffel war vom 5. April bis zum 12. Juli 2011 auf dem österreichischen Fernsehsender ORF eins zu sehen.

Staffel 11 
Die Erstausstrahlung der elften Staffel war vom 6. Jänner bis zum 6. April 2012 auf dem deutschen Fernsehsender ZDF zu sehen.

Staffel 12 
Die Erstausstrahlung der zwölften Staffel war vom 8. Jänner bis zum 2. Juli 2013 auf dem österreichischen Fernsehsender ORF eins zu sehen.

Staffel 13 
Die Erstausstrahlung der dreizehnten Staffel fand vom 7. Jänner bis zum 18. März 2014 auf dem österreichischen Fernsehsender ORF eins statt.

Staffel 14 
Die Ausstrahlung der vierzehnten Staffel fand vom 24. Februar bis zum 2. Juni 2015 auf dem österreichischen Fernsehsender ORF eins statt.

Staffel 15 
Die Ausstrahlung der 15. Staffel fand vom 5. Jänner bis zum 3. Mai 2016 auf dem österreichischen Fernsehsender ORF eins statt.

Staffel 16 
Die Ausstrahlung der 16. Staffel fand vom 7. März bis zum 13. Juni 2017 auf dem österreichischen Fernsehsender ORF eins statt.

Staffel 17 
Die Ausstrahlung der 17. Staffel fand zwischen dem 22. Dezember 2017 und dem 20. April 2018 im ZDF statt; die Folgen Rolling Gams, M23 sowie Arktis wurden in der ZDF Mediathek erstmals ausgestrahlt, die Ausstrahlung im Fernsehen erfolgte am jeweils darauffolgenden Tag.

Staffel 18 
Die Ausstrahlung der 18. Staffel fand ab dem 23. April 2019 auf ORFeins statt.

Staffel 19 
Die Ausstrahlung der 19. Staffel fand ab dem 4. Februar 2020 auf ORF 1 statt.

Staffel 20

Weblinks

Einzelnachweise 

Sokokitzbuhelepisoden